Plaats in Indonesië
 Sarangan (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sarangan (Plaosan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java